Osoby o nazwisku Pace:
 Kate Pace – kanadyjska narciarka
 José Carlos Pace – kierowca formuły 1
Miejscowości w Polsce:

 Pace – wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Brańsk
Miejscowości w USA:
 Pace – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Pace – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
Programy edukacyjne:
 PACE – program usamodzielniający dla osób niepełnosprawnych przy National - Louis University w Chicago w USA
Organizacje:
 PACE – ang. Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy